Benlloch kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benlloch (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Benlloch (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar